Iso-Kontio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Kontio (ö, lat 62,21, long 28,10), Södra Savolax, Nyslott, 
 Iso-Kontio (ö, lat 62,15, long 28,43), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar